Hoogland est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Hoogland, village situé dans la commune d'Amersfoort et la province d'Utrecht aux Pays-Bas ;
 , aire administrative du  de Cap-Nord en Afrique du Sud.

Patronyme 

 Herman Hoogland (1891-1955), damiste néerlandais ;
  (1959-), philosophie néerlandais ;
 Jeffrey Hoogland (1993-), coureur cycliste néerlandais ;
  (1967-), joueuse de badminton néerlandaise ; 
  (1922-1994), explorateur et naturaliste néerlandais ;
 Tim Hoogland (1985-), footballeur allemand.

Patronyme néerlandais